Guatambu-amarelo é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Aspidosperma polyneuron: peroba, peroba-rosa
Aspidosperma parvifolium
Aspidosperma ramiflorum

Ver também
guatambu-rugoso
guatambu

Desambiguação